Santaclarensi – abitanti di Santa Clara d'Oeste
Santaclarensi – abitanti di Santa Clara do Sul